Amargaza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus; o
 el nombre común de la planta Anthemis arvensis.
 el nombre común de la planta Matricaria recutita
 el nombre común de la planta Tanacetum parthenium